

Videogiochi 
Sonic the Hedgehog  – serie videoludica creata dal 1991
Sonic the Hedgehog  – videogioco del 1991 per Sega Mega Drive
Sonic the Hedgehog  – videogioco del 1991, conversione di Sonic the Hedgehog per Game Gear e Sega Master System
SegaSonic the Hedgehog  – videogioco del 1993 per Sala giochi, talvolta conosciuto con i nomi Sonic Arcade, Sonic the Arcade e SEGASONIC Arcade
Sonic the Hedgehog  – videogioco del 2006 per PlayStation 3 e Xbox 360, talvolta conosciuto più semplicemente come Sonic 2006, Sonic 06 oppure Sonic: 15th Anniversary, Sonic 360 e Sonic Next-Gen

Cinema 
 Sonic - Il film (Sonic the Hedgehog) – film del 2020

Fumetti 
Sonic the Hedgehog – fumetto del 1993
Sonic the Hedgehog – fumetto del 2018

Altro 
Sonic the Hedgehog  – protagonista della omonima serie videoludica
Sonic (Adventures of Sonic the Hedgehog) – serie animata del 1993
Sonic (Sonic the Hedgehog) – serie animata del 1993
Sonic the Hedgehog  – OAV del 1996